Concourse Line — линия дивизиона IND метрополитена Нью-Йорка.

Линия проходит по району Бронкс с севера на юг, соединяет его с северной частью Манхэттена (Гарлемом), пересекая по тоннелям пролив Харлем.

Линия обслуживается 

Линия в большой степени дублирует IRT Jerome Avenue Line, проходящую в полутора кварталах западнее. Это результат конкуренции между транспортными компаниями, которые заказывали строительство линий.

Список станций

См. также 
 Список линий метрополитена Нью-Йорка

Ссылки 
 Линия на сайте www.nycsubway.org